Download —  (например, файла с сайта, из интернета и т. д.).

 Download — канадская электронная музыкальная группа.
 Download Festival — ежегодный рок-фестиваль.
 Download.com — популярный сайт, каталог и архив программного обеспечения.